|-
|(28501)||2000 CO79|| align=right|16,7|| align=right|2,366|| align=right|0,194|| align=right|1,55|| align=right|3,638||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28502)||2000 CV79|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,190|| align=right|12,11|| align=right|4,312||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28503)||2000 CZ82|| align=right|14,6|| align=right|2,410|| align=right|0,191|| align=right|2,32|| align=right|3,740||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28504)||2000 CD83|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,098|| align=right|6,54|| align=right|3,637||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28505)||2000 CP83|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,136|| align=right|5,45|| align=right|3,587||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28506)||2000 CR83|| align=right|14,2|| align=right|2,266|| align=right|0,200|| align=right|3,43|| align=right|3,411||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28507)||2000 CD87|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,147|| align=right|5,47|| align=right|3,239||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28508)||2000 CD89|| align=right|14,5|| align=right|2,407|| align=right|0,111|| align=right|5,63|| align=right|3,733||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28509)||2000 CB92|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,046|| align=right|2,22|| align=right|3,408||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28510)||2000 CC95|| align=right|13,3|| align=right|2,614|| align=right|0,050|| align=right|15,26|| align=right|4,227||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28511)||2000 CW102|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,142|| align=right|2,45|| align=right|3,679||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28512)||2000 CG103|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,146|| align=right|3,63|| align=right|4,257||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|28513 Guo||2000 CM126|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,211|| align=right|2,72|| align=right|3,722||MBA||5. februar 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(28514)||2000 DQ2|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,068|| align=right|8,42|| align=right|3,495||MBA||26. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(28515)||2000 DK3|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,156|| align=right|8,47|| align=right|4,068||MBA||27. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|28516 Möbius||2000 DQ3|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,088|| align=right|8,57|| align=right|4,301||MBA||27. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28517)||2000 DD7|| align=right|13,5|| align=right|2,292|| align=right|0,043|| align=right|8,51|| align=right|3,470||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28518)||2000 DE7|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,128|| align=right|7,23|| align=right|3,830||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28519)||2000 DP15|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,150|| align=right|5,08|| align=right|3,467||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(28520)||2000 DH16|| align=right|14,5|| align=right|2,205|| align=right|0,073|| align=right|4,70|| align=right|3,273||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28521)||2000 DK27|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,083|| align=right|2,03|| align=right|3,627||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28522)||2000 DP34|| align=right|15,6|| align=right|2,146|| align=right|0,133|| align=right|00,94|| align=right|3,142||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28523)||2000 DH50|| align=right|14,4|| align=right|3,197|| align=right|0,202|| align=right|00,23|| align=right|5,716||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28524)||2000 DA52|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|2,70|| align=right|3,620||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28525)||2000 DY57|| align=right|15,5|| align=right|2,231|| align=right|0,187|| align=right|3,75|| align=right|3,332||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28526)||2000 DV65|| align=right|16,4|| align=right|2,135|| align=right|0,021|| align=right|1,49|| align=right|3,119||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28527)||2000 DW68|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,151|| align=right|5,43|| align=right|3,573||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28528)||2000 DC70|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,218|| align=right|7,40|| align=right|3,562||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28529)||2000 DQ70|| align=right|13,4|| align=right|2,818|| align=right|0,156|| align=right|8,34|| align=right|4,730||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28530)||2000 DR71|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,143|| align=right|00,27|| align=right|4,169||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28531)||2000 DW71|| align=right|15,1|| align=right|2,469|| align=right|0,181|| align=right|3,42|| align=right|3,880||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28532)||2000 DE78|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,277|| align=right|5,61|| align=right|3,615||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28533)||2000 DL78|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,163|| align=right|1,38|| align=right|3,599||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28534)||2000 DO82|| align=right|15,3|| align=right|2,265|| align=right|0,074|| align=right|7,51|| align=right|3,408||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28535)||2000 DE85|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,055|| align=right|3,83|| align=right|3,590||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28536)||2000 DX97|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,144|| align=right|4,12|| align=right|4,126||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28537)||2000 DJ106|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,070|| align=right|5,80|| align=right|4,045||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28538)||2000 DY106|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,139|| align=right|6,90|| align=right|3,613||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28539)||2000 EO3|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,286|| align=right|2,39|| align=right|4,293||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28540)||2000 EC4|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,203|| align=right|4,46|| align=right|5,343||MBA||4. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28541)||2000 ED6|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,205|| align=right|00,65|| align=right|3,779||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28542)||2000 EE10|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,147|| align=right|2,91|| align=right|4,680||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28543)||2000 EF17|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,068|| align=right|6,07|| align=right|3,658||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28544)||2000 EM19|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,062|| align=right|2,57|| align=right|3,184||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28545)||2000 ED20|| align=right|14,6|| align=right|2,345|| align=right|0,199|| align=right|24,31|| align=right|3,589||MBA||7. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28546)||2000 EE20|| align=right|12,4|| align=right|3,170|| align=right|0,076|| align=right|9,35|| align=right|5,644||MBA||7. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28547)||2000 EB21|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,086|| align=right|6,35|| align=right|3,346||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(28548)||2000 EY25|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,077|| align=right|3,32|| align=right|3,561||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28549)||2000 EZ25|| align=right|14,3|| align=right|2,477|| align=right|0,083|| align=right|7,27|| align=right|3,899||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28550)||2000 EC26|| align=right|14,0|| align=right|2,416|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|3,754||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28551)||2000 EO36|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,171|| align=right|2,71|| align=right|3,676||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28552)||2000 EY38|| align=right|13,5|| align=right|2,632|| align=right|0,168|| align=right|6,50|| align=right|4,269||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28553)||2000 ED39|| align=right|15,2|| align=right|2,207|| align=right|0,147|| align=right|1,74|| align=right|3,279||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28554)||2000 EB41|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,166|| align=right|4,36|| align=right|4,058||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28555)||2000 EM41|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,034|| align=right|1,87|| align=right|3,654||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28556)||2000 EP41|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,167|| align=right|2,75|| align=right|4,014||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28557)||2000 EY43|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,090|| align=right|5,99|| align=right|3,721||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28558)||2000 EV44|| align=right|14,6|| align=right|2,379|| align=right|0,133|| align=right|1,39|| align=right|3,668||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28559)||2000 ET46|| align=right|14,3|| align=right|2,456|| align=right|0,123|| align=right|6,08|| align=right|3,849||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28560)||2000 EO48|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,051|| align=right|7,24|| align=right|4,242||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28561)||2000 EP48|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,141|| align=right|1,56|| align=right|5,553||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28562)||2000 ET48|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,237|| align=right|11,41|| align=right|3,562||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28563)||2000 EF57|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,055|| align=right|1,10|| align=right|3,515||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28564)||2000 EV57|| align=right|14,9|| align=right|2,301|| align=right|0,184|| align=right|4,77|| align=right|3,491||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28565)||2000 EO58|| align=right|14,5|| align=right|2,178|| align=right|0,286|| align=right|5,34|| align=right|3,215||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28566)||2000 EV59|| align=right|16,3|| align=right|2,147|| align=right|0,111|| align=right|00,64|| align=right|3,145||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28567)||2000 EA61|| align=right|14,7|| align=right|2,534|| align=right|0,148|| align=right|14,18|| align=right|4,032||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28568)||2000 EU64|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,083|| align=right|00,61|| align=right|4,094||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28569)||2000 ES67|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,143|| align=right|2,98|| align=right|3,443||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28570)||2000 EW75|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,115|| align=right|6,00|| align=right|3,434||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28571)||2000 EZ76|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,110|| align=right|7,23|| align=right|3,496||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28572)||2000 EH79|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,158|| align=right|5,38|| align=right|3,820||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28573)||2000 EG81|| align=right|14,0|| align=right|2,525|| align=right|0,162|| align=right|3,92|| align=right|4,010||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28574)||2000 EV88|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,203|| align=right|6,31|| align=right|3,524||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28575)||2000 ES95|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,195|| align=right|2,74|| align=right|3,487||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28576)||2000 EP96|| align=right|13,8|| align=right|2,462|| align=right|0,129|| align=right|6,36|| align=right|3,863||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28577)||2000 EW96|| align=right|13,3|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|13,12|| align=right|4,227||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28578)||2000 EE97|| align=right|14,0|| align=right|2,403|| align=right|0,084|| align=right|5,64|| align=right|3,724||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28579)||2000 EQ97|| align=right|13,9|| align=right|2,270|| align=right|0,155|| align=right|3,91|| align=right|3,419||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28580)||2000 EJ104|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,077|| align=right|6,19|| align=right|3,541||MBA||14. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28581)||2000 ER105|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,121|| align=right|6,95|| align=right|3,322||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28582)||2000 EB106|| align=right|13,4|| align=right|2,751|| align=right|0,080|| align=right|13,42|| align=right|4,563||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28583)||2000 EJ108|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,191|| align=right|5,83|| align=right|4,075||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28584)||2000 ER110|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,137|| align=right|3,39|| align=right|3,735||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28585)||2000 EY110|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|6,20|| align=right|3,516||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28586)||2000 EB113|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,165|| align=right|1,96|| align=right|5,662||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28587)||2000 EG114|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,067|| align=right|6,74|| align=right|3,599||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28588)||2000 EL114|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,203|| align=right|2,46|| align=right|5,382||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28589)||2000 EL126|| align=right|15,2|| align=right|2,218|| align=right|0,068|| align=right|3,23|| align=right|3,302||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28590)||2000 EX126|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,134|| align=right|8,20|| align=right|3,646||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28591)||2000 EC130|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,193|| align=right|2,56|| align=right|3,670||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28592)||2000 EP131|| align=right|14,6|| align=right|2,517|| align=right|0,152|| align=right|2,30|| align=right|3,992||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28593)||2000 EZ133|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,067|| align=right|10,94|| align=right|5,117||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28594)||2000 EF134|| align=right|13,4|| align=right|2,767|| align=right|0,179|| align=right|9,09|| align=right|4,603||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28595)||2000 EP136|| align=right|13,1|| align=right|3,005|| align=right|0,084|| align=right|11,73|| align=right|5,210||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28596)||2000 EK137|| align=right|15,0|| align=right|2,513|| align=right|0,020|| align=right|14,13|| align=right|3,984||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28597)||2000 ER137|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,067|| align=right|15,94|| align=right|4,066||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28598)||2000 EU137|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,073|| align=right|5,99|| align=right|3,705||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28599)||2000 EQ138|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,139|| align=right|14,49|| align=right|4,088||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(28600)||2000 EO141|| align=right|14,6|| align=right|2,349|| align=right|0,131|| align=right|7,51|| align=right|3,599||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(28601)||2000 EK147|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,143|| align=right|2,72|| align=right|3,323||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(28602)||2000 EL147|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,045|| align=right|2,97|| align=right|4,277||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(28603)||2000 EW148|| align=right|14,1|| align=right|2,522|| align=right|0,102|| align=right|2,55|| align=right|4,003||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(28604)||2000 EB151|| align=right|14,0|| align=right|3,049|| align=right|0,165|| align=right|2,41|| align=right|5,323||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28605)||2000 ER152|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,073|| align=right|3,60|| align=right|4,154||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28606)||2000 ES154|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,043|| align=right|7,17|| align=right|3,468||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28607)||2000 EG156|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,133|| align=right|4,50|| align=right|3,357||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28608)||2000 EU157|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,108|| align=right|5,56|| align=right|4,323||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28609)||2000 EL158|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,220|| align=right|10,95|| align=right|4,274||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28610)||2000 EM158|| align=right|12,4|| align=right|2,589|| align=right|0,245|| align=right|15,70|| align=right|4,165||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28611)||2000 EW169|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,182|| align=right|4,92|| align=right|3,341||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28612)||2000 FE2|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,105|| align=right|00,80|| align=right|5,391||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28613)||2000 FG5|| align=right|13,2|| align=right|2,702|| align=right|0,042|| align=right|12,57|| align=right|4,442||MBA||29. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|28614 Vejvoda||2000 FO8|| align=right|14,4|| align=right|2,209|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,282||MBA||25. marec 2000||Kleť||Klet
|-
|(28615)||2000 FS10|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,086|| align=right|3,14|| align=right|5,042||MBA||31. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28616)||2000 FD11|| align=right|13,6|| align=right|2,799|| align=right|0,273|| align=right|15,22|| align=right|4,682||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28617)||2000 FB13|| align=right|13,5|| align=right|3,228|| align=right|0,032|| align=right|16,07|| align=right|5,798||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28618)||2000 FK17|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,098|| align=right|7,67|| align=right|3,461||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28619)||2000 FP24|| align=right|13,6|| align=right|3,210|| align=right|0,168|| align=right|20,02|| align=right|5,750||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28620)||2000 FE26|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,111|| align=right|4,64|| align=right|3,435||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28621)||2000 FZ28|| align=right|14,8|| align=right|2,246|| align=right|0,013|| align=right|3,27|| align=right|3,365||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28622)||2000 FJ29|| align=right|14,2|| align=right|2,868|| align=right|0,127|| align=right|2,18|| align=right|4,856||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28623)||2000 FX29|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,114|| align=right|6,35|| align=right|3,851||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28624)||2000 FM31|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,078|| align=right|8,93|| align=right|3,505||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28625)||2000 FQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,059|| align=right|4,02|| align=right|3,574||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28626)||2000 FR32|| align=right|15,0|| align=right|2,488|| align=right|0,117|| align=right|5,37|| align=right|3,923||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28627)||2000 FH33|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,122|| align=right|9,17|| align=right|5,232||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28628)||2000 FF34|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,153|| align=right|5,12|| align=right|5,450||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28629)||2000 FT34|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,185|| align=right|2,89|| align=right|4,394||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28630)||2000 FK35|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,083|| align=right|4,11|| align=right|3,290||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28631)||2000 FX36|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|5,418||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28632)||2000 FF37|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|3,91|| align=right|4,112||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28633)||2000 FK37|| align=right|14,8|| align=right|2,274|| align=right|0,194|| align=right|5,56|| align=right|3,429||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28634)||2000 FR39|| align=right|13,3|| align=right|2,721|| align=right|0,104|| align=right|12,63|| align=right|4,488||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28635)||2000 FV42|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,055|| align=right|4,21|| align=right|3,805||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28636)||2000 FK45|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,109|| align=right|5,90|| align=right|3,623||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28637)||2000 FB48|| align=right|12,8|| align=right|2,652|| align=right|0,258|| align=right|12,27|| align=right|4,319||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28638)||2000 FE49|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,140|| align=right|1,19|| align=right|4,348||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28639)||2000 FK49|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,050|| align=right|9,81|| align=right|5,132||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28640)||2000 FQ49|| align=right|14,1|| align=right|2,929|| align=right|0,108|| align=right|8,39|| align=right|5,012||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28641)||2000 FS49|| align=right|13,5|| align=right|2,796|| align=right|0,160|| align=right|6,99|| align=right|4,673||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28642)||2000 FZ49|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,122|| align=right|5,21|| align=right|3,617||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28643)||2000 FB50|| align=right|14,6|| align=right|2,295|| align=right|0,111|| align=right|4,11|| align=right|3,476||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28644)||2000 FD56|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,129|| align=right|5,39|| align=right|3,334||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28645)||2000 FP56|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,117|| align=right|12,67|| align=right|5,391||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28646)||2000 FO62|| align=right|15,2|| align=right|2,337|| align=right|0,128|| align=right|2,20|| align=right|3,573||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28647)||2000 GW|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,300|| align=right|3,83|| align=right|4,141||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28648)||2000 GY|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,038|| align=right|4,91|| align=right|4,153||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28649)||2000 GZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,189|| align=right|12,64|| align=right|4,367||MBA||4. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(28650)||2000 GE8|| align=right|13,2|| align=right|3,007|| align=right|0,086|| align=right|10,06|| align=right|5,215||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28651)||2000 GP8|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,206|| align=right|3,11|| align=right|4,225||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28652)||2000 GM15|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,155|| align=right|1,97|| align=right|3,380||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28653)||2000 GC16|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,031|| align=right|3,09|| align=right|4,311||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28654)||2000 GY20|| align=right|15,4|| align=right|2,627|| align=right|0,182|| align=right|1,32|| align=right|4,256||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28655)||2000 GY25|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,068|| align=right|2,85|| align=right|3,717||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28656)||2000 GH28|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,050|| align=right|5,30|| align=right|3,605||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28657)||2000 GM28|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,082|| align=right|1,40|| align=right|3,296||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28658)||2000 GC30|| align=right|13,8|| align=right|2,813|| align=right|0,110|| align=right|2,95|| align=right|4,718||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28659)||2000 GB36|| align=right|13,5|| align=right|2,941|| align=right|0,047|| align=right|1,04|| align=right|5,044||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28660)||2000 GP38|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,159|| align=right|3,80|| align=right|4,168||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28661)||2000 GE39|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,090|| align=right|1,97|| align=right|5,037||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28662)||2000 GL39|| align=right|14,4|| align=right|2,539|| align=right|0,064|| align=right|1,65|| align=right|4,044||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28663)||2000 GH43|| align=right|14,0|| align=right|3,210|| align=right|0,224|| align=right|1,66|| align=right|5,750||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28664)||2000 GV48|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,141|| align=right|2,25|| align=right|3,295||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28665)||2000 GN51|| align=right|15,0|| align=right|2,893|| align=right|0,076|| align=right|2,75|| align=right|4,921||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28666)||2000 GO51|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,160|| align=right|2,71|| align=right|3,583||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28667)||2000 GW53|| align=right|15,1|| align=right|2,786|| align=right|0,115|| align=right|4,21|| align=right|4,649||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28668)||2000 GF54|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,208|| align=right|1,55|| align=right|3,467||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28669)||2000 GG55|| align=right|16,3|| align=right|2,215|| align=right|0,084|| align=right|2,78|| align=right|3,296||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28670)||2000 GO55|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,141|| align=right|5,00|| align=right|4,667||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28671)||2000 GW55|| align=right|13,6|| align=right|3,134|| align=right|0,167|| align=right|2,33|| align=right|5,547||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28672)||2000 GH56|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,087|| align=right|5,72|| align=right|3,530||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28673)||2000 GT56|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|2,85|| align=right|3,495||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28674)||2000 GZ59|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,257||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28675)||2000 GB60|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,159|| align=right|1,56|| align=right|5,345||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28676)||2000 GK66|| align=right|14,7|| align=right|2,228|| align=right|0,178|| align=right|5,42|| align=right|3,324||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28677)||2000 GO66|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,075|| align=right|1,90|| align=right|3,352||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28678)||2000 GN67|| align=right|14,8|| align=right|2,369|| align=right|0,064|| align=right|4,24|| align=right|3,646||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28679)||2000 GY68|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,082|| align=right|8,68|| align=right|5,134||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28680)||2000 GA69|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,144|| align=right|3,16|| align=right|3,675||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28681)||2000 GH70|| align=right|14,6|| align=right|2,488|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,923||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28682)||2000 GQ70|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,047|| align=right|4,33|| align=right|4,212||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28683)||2000 GV70|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,083|| align=right|3,64|| align=right|4,532||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28684)||2000 GK72|| align=right|14,0|| align=right|3,167|| align=right|0,155|| align=right|1,84|| align=right|5,635||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28685)||2000 GU72|| align=right|13,6|| align=right|3,117|| align=right|0,144|| align=right|1,17|| align=right|5,501||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28686)||2000 GK74|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,082|| align=right|1,47|| align=right|4,088||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28687)||2000 GP74|| align=right|14,6|| align=right|2,928|| align=right|0,083|| align=right|2,89|| align=right|5,009||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28688)||2000 GQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,039|| align=right|7,78|| align=right|4,559||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28689)||2000 GA75|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,107|| align=right|3,74|| align=right|4,617||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28690)||2000 GT75|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,197|| align=right|2,22|| align=right|3,783||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28691)||2000 GC76|| align=right|13,5|| align=right|2,679|| align=right|0,098|| align=right|4,56|| align=right|4,383||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28692)||2000 GA78|| align=right|14,1|| align=right|2,905|| align=right|0,061|| align=right|2,24|| align=right|4,952||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28693)||2000 GS79|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,141|| align=right|6,34|| align=right|3,691||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28694)||2000 GJ85|| align=right|12,3|| align=right|3,056|| align=right|0,098|| align=right|15,27|| align=right|5,340||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28695)||2000 GP86|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,095|| align=right|4,89|| align=right|3,666||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28696)||2000 GU87|| align=right|13,3|| align=right|2,779|| align=right|0,211|| align=right|8,63|| align=right|4,632||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28697)||2000 GZ88|| align=right|14,2|| align=right|2,792|| align=right|0,049|| align=right|4,89|| align=right|4,666||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28698)||2000 GF89|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,104|| align=right|6,85|| align=right|3,706||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28699)||2000 GN89|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,173|| align=right|9,21|| align=right|4,598||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28700)||2000 GB90|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,130|| align=right|6,08|| align=right|3,487||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28701)||2000 GK90|| align=right|13,9|| align=right|2,719|| align=right|0,236|| align=right|7,66|| align=right|4,483||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28702)||2000 GH91|| align=right|13,7|| align=right|2,531|| align=right|0,123|| align=right|10,01|| align=right|4,026||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28703)||2000 GM91|| align=right|13,3|| align=right|3,082|| align=right|0,029|| align=right|11,09|| align=right|5,411||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28704)||2000 GU91|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,186|| align=right|14,33|| align=right|4,094||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28705)||2000 GW91|| align=right|14,7|| align=right|2,515|| align=right|0,117|| align=right|7,21|| align=right|3,987||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28706)||2000 GC93|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,049|| align=right|7,87|| align=right|4,230||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28707)||2000 GZ94|| align=right|15,3|| align=right|2,883|| align=right|0,039|| align=right|1,19|| align=right|4,895||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28708)||2000 GR95|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,077|| align=right|8,46|| align=right|5,652||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28709)||2000 GY96|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,165|| align=right|1,66|| align=right|5,529||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28710)||2000 GY100|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|5,04|| align=right|3,722||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28711)||2000 GE101|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,109|| align=right|3,72|| align=right|3,674||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28712)||2000 GT102|| align=right|14,1|| align=right|2,882|| align=right|0,132|| align=right|2,76|| align=right|4,892||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28713)||2000 GW102|| align=right|14,0|| align=right|2,324|| align=right|0,075|| align=right|2,60|| align=right|3,543||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28714)||2000 GY102|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,190|| align=right|3,33|| align=right|3,388||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28715)||2000 GW103|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,050|| align=right|2,74|| align=right|4,658||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28716)||2000 GP104|| align=right|14,5|| align=right|2,338|| align=right|0,141|| align=right|7,59|| align=right|3,574||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28717)||2000 GT106|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,158|| align=right|14,02|| align=right|4,199||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28718)||2000 GH107|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,158|| align=right|7,33|| align=right|3,444||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28719)||2000 GN107|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,126|| align=right|2,14|| align=right|3,693||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28720)||2000 GV107|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,152|| align=right|3,49|| align=right|4,047||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28721)||2000 GW107|| align=right|13,1|| align=right|2,574|| align=right|0,058|| align=right|14,23|| align=right|4,129||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28722)||2000 GN108|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,138|| align=right|4,89|| align=right|3,736||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28723)||2000 GX108|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|4,75|| align=right|3,514||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28724)||2000 GG111|| align=right|14,3|| align=right|2,201|| align=right|0,145|| align=right|4,68|| align=right|3,264||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28725)||2000 GB113|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,151|| align=right|8,63|| align=right|3,804||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28726)||2000 GM113|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,073|| align=right|4,00|| align=right|4,371||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28727)||2000 GO113|| align=right|13,5|| align=right|2,693|| align=right|0,223|| align=right|15,47|| align=right|4,420||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28728)||2000 GX121|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,175|| align=right|8,58|| align=right|4,362||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|28729 Moivre||2000 GF123|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,108|| align=right|3,56|| align=right|3,362||MBA||11. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28730)||2000 GU123|| align=right|13,4|| align=right|3,051|| align=right|0,090|| align=right|10,31|| align=right|5,327||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28731)||2000 GX123|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,098|| align=right|14,62|| align=right|4,119||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28732)||2000 GF124|| align=right|14,1|| align=right|2,427|| align=right|0,158|| align=right|6,45|| align=right|3,779||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28733)||2000 GY124|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,107|| align=right|10,68|| align=right|5,372||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28734)||2000 GK125|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,098|| align=right|7,41|| align=right|3,468||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28735)||2000 GX125|| align=right|13,8|| align=right|2,350|| align=right|0,066|| align=right|7,50|| align=right|3,601||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28736)||2000 GE133|| align=right|13,4|| align=right|2,281|| align=right|0,068|| align=right|9,74|| align=right|3,445||MBA||12. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28737)||2000 GR133|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,097|| align=right|6,80|| align=right|3,808||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28738)||2000 GQ135|| align=right|14,8|| align=right|2,412|| align=right|0,097|| align=right|6,13|| align=right|3,744||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28739)||2000 GW135|| align=right|14,1|| align=right|2,810|| align=right|0,153|| align=right|8,01|| align=right|4,709||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28740)||2000 GZ135|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,039|| align=right|6,56|| align=right|4,537||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28741)||2000 GJ136|| align=right|13,1|| align=right|2,852|| align=right|0,066|| align=right|13,90|| align=right|4,815||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28742)||2000 GA137|| align=right|14,4|| align=right|2,394|| align=right|0,087|| align=right|7,14|| align=right|3,704||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28743)||2000 GO142|| align=right|12,8|| align=right|2,775|| align=right|0,139|| align=right|10,55|| align=right|4,621||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28744)||2000 GK143|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,049|| align=right|6,66|| align=right|3,785||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28745)||2000 GV144|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,403||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28746)||2000 GB148|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,217|| align=right|2,22|| align=right|3,657||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28747)||2000 GF151|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,047|| align=right|2,06|| align=right|4,839||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28748)||2000 GH161|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,193|| align=right|5,81|| align=right|3,726||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28749)||2000 GP161|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,153|| align=right|7,33|| align=right|3,808||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28750)||2000 GN165|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,135|| align=right|3,68|| align=right|3,485||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov